Woden peut faire référence à : 

 Wōden, l'autre nom du dieu Odin.

Toponymes 
 Woden,  une ville du comté de Hancock, en Iowa, aux États-Unis.
 ,  une communauté non constituée en municipalité, du comté de Nacogdoches, au Texas.
 Woden Valley, un arrondissement (district) de Canberra, la capitale de l'Australie.

Autre 
 , un centre commercial à Woden Valley.

Homonymie de toponyme